Gerontius Touque (Gerontius Took en anglais, Gerontius Touc dans la traduction de Daniel Lauzon), surnommé Vieux Touque, est un personnage du Hobbit de J. R. R. Tolkien. Membre de la race des hobbits, il est connu pour avoir détenu plusieurs records dans l'univers de fiction de l'auteur britannique, notamment ceux du personnage avec le plus d'enfants et de hobbit le plus âgé.

Description

Caractéristiques 
On ne sait rien de l'apparence de Gerontius Touque étant jeune. Toutefois, l'étude de sa nombreuse descendance laisse présager que, comme cette dernière, il eut des cheveux bruns. Avec l'âge, ses cheveux blanchirent, comme se fut notamment le cas pour son petit fils Bilbon Sacquet quelques décennies plus tard. Dans l'adaptation cinématographique du Hobbit, de Peter Jackson, il est représenté comme un vieux hobbit rondouillard énergique, avec des cheveux blancs relativement longs avec de fournis favoris et un nez protubérant.

S'il vécut de manière riche et austère, il hérita tout de même du trait de caractère aventureux souvent associé à sa famille, qui lui permit de nouer une solide amitié avec le magicien Gandalf le Gris, tandis que les autres membres de son peuple avaient l'habitude de craindre les Hommes et autres espèces parlantes étrangères au Comté, ou tout du moins de ne point se soucier de leurs affaires. Ce trait de caractère était d'ailleurs très mal perçu par la plupart des hobbits avant l'expédition d'Erebor puis la Guerre de l'Anneau.

Etymologie et surnom 
Le prénom de Gerontius est directement lié à la caractéristique principale du personnage concerné, à savoir le fait qu'il détienne le record du hobbit le plus âgé sans prolongement artificiel magique de son espérance de vie, troisième en tenant compte de Bilbon Sacquet et Sméagol (Gollum) ayant tous deux bénéficié du pouvoir de l'Anneau Unique. Ainsi, le prénom Gerontius dérive du grec ancien γέρων, γέροντος, gérôn, gérontos, signifiant "vieil homme", "viellard". A cette racine a été ajouté le suffixe "-ius" confortant cette vision de personnage âgé.

Durant la fin de sa vie et après sa mort, il fut majoritairement appelé Vieux Touque, surnom qui prévaudra petit à petit sur son nom.

Records 
Gerontius Touque est principalement célèbre dans la trilogie pour les deux principaux records qu'il détint pendant plus d'un siècle.

Il mourut en l'an 2920 du Troisième Âge, étant alors âgé de 130 ans, faisant de lui le hobbit le plus vieux ayant jamais vécu en Terre du Milieu (en exceptant Gollum, hobbit à l'origine ayant perdu ce qui faisait de lui un hobbit en étant corrompu par l'Anneau). Ce record n'est battu par Bilbon Sacquet, son petit fils, qu'un siècle plus tard, lorsque celui-ci, 20 ans après son départ du Comté, point de commencement du Seigneur des Anneaux, quitta la Terre du Milieu pour les Terres Immortelles accompagné de son neveu Frodon, du magicien Gandalf le Gris ainsi que des elfes Galadriel, Elrond (les porteurs des Trois Anneaux Elfes) et Círdan. Son classement quant à ce record varie de la première à la troisième place, certains considérant que Gollum doit être pris en compte, ou au contraire que Gollum et Bilbon ne devraient y figurer, l'Anneau ayant prolongé leur vie de manière non naturelle.

Au cours de sa longue vie, son épouse Adamanta Boulot enfanta à onze reprises. Ainsi, ils furent pendant de nombreuses années le couple de cet univers, toutes races confondues, ayant donné naissance au plus grand nombre d'enfants, devant les Noldor Fëanor et Nerdanel et leurs sept enfants, les Fils de Fëanor. Ce record fut lui aussi égalé puis battu, cette fois-ci de manière incontestable, après la fin de la Guerre de l'Anneau, par un des protagonistes de celle-ci: Samsagace Gamegie. Avec son épouse Rose Chaumine, ils mirent au monde treize hobbits.

Adresse 

Bien qu'un caractère aventureux lui soit associé, la figure de Gerontius Touque est indissociable de celle des Grands Smials, demeure ancestrale de la famille Touque, située dans la ville de Bourg-de-Touque, en plein Pays-de-Touque, dans le Quartier Ouest du Comté (près de la limite avec le Quartier Sud). Selon Peregrin Touque, l'arrière-arrière-petit-fils de Gerontius, le Vieux Touque passa bon nombre de ces vieux jours dans ce luxueux trou de hobbit excavé sous les ordres du dixième Thain, plus d'un siècle avant sa naissance, tant et si bien que certaines pièces restèrent inchangées bien des décennies après le décès du vieux hobbit.

Généalogie 
Gerontius Touque est au cœur d'une généalogie complexe primordiale dans le déroulement des évènements du Hobbit puis surtout du Seigneur des Anneaux.

Il est tout d'abord un membre de la famille Touque, famille très importante pour le Comté puisque transmettant de père en fils le titre de Thain du Comté à certains de ses membres depuis Isumbras Ier Touque, ayant succédé Gorhendad Vieilbouc qui préféra abandonner son titre pour fonder sa propre famille, les Brandebouc, à Château-Brande. C'est pour cette raison que Gerontius Touque hérita à l'âge de 58 ans de ce titre, qu'il conserva jusqu'à sa mort plus de 70 ans plus tard. Il fut donc de fait un des souverains du Comté avec les maires de Grand'Cave de cette époque. Ainsi, tous les Thains depuis Isumbras Ier Touque (représentés en vert sur l'arbre généalogique ci-dessous) font partie de sa famille. Deux de ses fils, Isemgrim III et Isumbras IV Touque, héritèrent d'ailleurs de ce titre après le décès de leur père.

De plus, Gerontius Touque est lié par le sang à tous les hobbits ayant joué un rôle important au cours des évènements du Seigenur des Anneaux. Il est en effet le grand-père de Bilbon Sacquet, l'arrière-grand-père de Frodon Sacquet, le trisaïeul de Meriadoc Brandebouc ainsi que de Peregrin Touque, futur héritier du titre de Thain, et enfin le trisaïeul par alliance de Samsagace Gamegie, à la suite du mariage de la fille de ce dernier, Boucles-d'or Gamegie, avec le fils de Pippin, Faramir Touque. Il est donc l'ancêtre direct d'un tiers des membres de la Communauté de l'Anneau. Il est le seul personnage de l'univers créé par J.R.R. Tolkien à entretenir autant de liens si proches avec un tel nombre de protagonistes. Cela fait donc de lui une partie de l'origine du Seigneur des Anneaux, dont les évènements n'auraient pu avoir lieu sans lui. Il est ainsi d'une certaine manière l'un des hobbits les plus importants du Comté.

Histoire 
Gerontius Touque naquit en l'an 2790 du Troisième Âge (1190 dans le Comput du Comté) et mourut en 2920 (1320 C.C.). Fils unique du Thain Fortinbras Ier Touque, il mena une existence riche et austère de hobbit gâté par sa noble ascendance, bien qu'un caractère aventureux lui soit également associé.

Bien que les circonstances de leur rencontre ne soient pas connues, Geontius Touque entretint une grande relation d'amitié avec le Maia Gandalf, qui lui offrit divers objets du quotidien rendus magiques par ses pouvoirs d'Ainu, ainsi que ses célèbres feux d'artifice pour la fête de la Saint-Jean (de la veille de l'été suivant les livres et traductions) qui était si chère au personnage.  

En l'an 2848, alors qu'il était âgé de 58 ans, à la mort de son père Fortinbras Ier Touque, il acquit le rôle de Thain, figure politique majeure du Comté avec le maire de Grand'Cave et, dans une moindre mesure, le maître du Pays-de-Bouc. Il régna jusqu'à sa mort en l'an 2920 du Troisième Âge, date à laquelle il transmit ainsi son titre à son fils aîné Isemgrim III Touque, alors qu'il avait déjà atteint l'âge de 88 ans.

Après son décès, il resta l'une des figures les plus emblématiques du Comté et l'un des hobbits les plus célèbres, de par les impressionnants records qu'il détint encore longtemps après sa mort, surtout celui de longévité, mais également de par l'amitié réciproque qui le liait à l'Istari Gandalf le Gris.

Il est l'un des premiers personnages mentionné dans Le Hobbit, après Bilbon Sacquet, Belladonna Touque, Bungon Sacquet et Gandalf. Dans la culture et les pensées hobbites, il est bien souvent directement associé à ce dernier, comme en atteste la citation ci-dessus.

Inspirations 

Dans une lettre rédigée à l'attention des époux Kloos, deux anthropologues ayant questionné l'écrivain britannique sur ses sources britanniques, Tolkien répondit qu'ayant eu lui-même deux grands-pères ayant vécu un certain nombre d'années, il souhaitait que Bilbon fut de même, expliquant de facto l'âge particulièrement avancé de Gerontius Touque.

À noter que si Tolkien associe Gerontius à ses deux grands-pères, il propose également dans cette lettre une analogie entre son grand-père maternel et Bilbon Sacquet, en comparant leur attachement à la vie, l'un souhaitant dépasser la barre symbolique des 100 ans, l'autre battre un record familial. Encore une fois, le Vieux Touque est intimement lié à son plus célèbre record, celui de longévité.

Adaptations 
Le personnage apparaît dans le premier volet de l'adaptation cinématographie du Hobbit, de Peter Jackson, Le Hobbit: Un voyage inattendu (2012). Il est alors interprété par le néozélandais Dan Hennah, chef décorateur de la trilogie ainsi que de celle du Seigneur des Anneaux (pour laquelle il avait été récompensé d'un Oscar, pour l'adaptation du Retour du Roi). Cette apparition fait plus office de caméo comique que d'apparition nécessaire et réfléchie. En effet, Gerontius Touque arbore alors un nez ridiculement disproportionné. Il est toutefois à noter que Dan Hennah fut le seul acteur à jouer dans le film sans perruque, les cheveux blancs relativement longs du chef décorateur correspondant naturellement au personnage imaginé par Tolkien ainsi qu'à l'idée que s'en faisait Jackson. Il est crédité dans le générique du film en tant qu'Old Took (Vieux Touque, en version originale) et n'apparaît que dans la version longue du film. Il apparaît en vieux hobbit bien nourri, bon vivant, brandissant une chope de bière. Il est néanmoins important de noter qu'en se référant aux livres de l'auteur britannique, Gerontius Touque est mort en l'an 2920 du Troisième Âge, soit 21 ans avant le départ pour l'expédition d'Erebor. Il serait donc âgé de 151 ans dans l'adaptation de Peter Jackson, conduisant donc à une incohérence temporelle.

Le personnage est également mentionné, comme dans le roman, au cours de la première conversation entre Gandalf et Bilbon.

Il est également mentionné dans le jeu vidéo Lego Le Seigneur des Anneaux, développé par Traveller's Tales et édité par Warner Bros. Games, uniquement dans les versions portables du jeu (Nintendo DS et 3DS, PlayStation Vita).

Références 

Hobbit de la Terre du Milieu
Personnage du Hobbit
Antihéros
Meurtrier de fiction
Centenaire de fiction
Personnage de fiction possédant des personnalités multiples
Personnage de fiction créé en 1937